В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Аризона.

См. также 
 Аризона
 Список округов Аризоны

Примечания 

 
Аризона
Списки:Аризона